O Grêmio Sportivo Ferroviário foi um clube brasileiro de futebol, com sede na cidade de Bagé, no estado do Rio Grande do Sul.

História 
O Ferroviário foi fundado no dia 5 de maio de 1933, resultante da fusão entre Ferroviário Football Club e o João Pessoa Football Club. Seu primeiro presidente foi Aristides Marques Filho, sendo o vice Honorival Sittoni.

Campeão de 1937 
Em 53 edições do Campeonato Citadino de Bagé, o Ferroviário foi o único clube até hoje  a quebrar a hegemonia da dupla Ba-Gua no certame, ao vencer o campeonato de 1937.

Estádio 
Inaugurou seu campo no dia 12 de maio de 1934, em um empate em 1 a 1 com o Guarany.

Títulos

Estaduais 
  Campeonato Citadino de Bagé : 1937.

A final 

A equipe campeã:
Diogo, Divo e Garcia; Alegrete, Lolo Bueno e Vaquinha; Figueiró I, Figueiró II, Donazar, Barrada e Rui Garrastazu 

Clubes de futebol de origem ferroviária
Ferroviario
Clubes de futebol fundados em 1933